Ariobarzanes II Filopàtor () va ser rei de Capadòcia. Era fill d'Ariobarzanes I i d'Atenais Filostorgos. Va succeir el pare l'any . Va governar fins a una data incerta als voltants del , ja que el seu fill Ariobarzanes III apareix com a rei el . Tenia un fill més jove de nom Ariarates.

La seva dona, segons una inscripció, es deia igual que la seva mare, Atenais Filostorgos i podria ser la filla de Mitridates VI Eupator rei del Pont. El 57 aC es va desfer dels seus enemics subornant al procònsol Aulus Gabini.

Sembla que va morir assassinat, ja que Ciceró recorda al fill la sort del seu pare, i se suposa que ho va ser per elements antiromans.

Referències 

Reis de Capadòcia
Morts a Turquia